Tunel pod kanałem La Manche ("Eurotunel") – tunel kolejowy pod kanałem La Manche
 Tunel pod kanałem La Manche – francuski film niemy z roku 1907